Der Dreiband-Weltcup 1992/3 war das 3. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 13. bis zum 15. November 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das siebte Dreiband Weltcup-Turnier in Berlin.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier, welches wieder mit 16 Teilnehmern ausgetragen wurde, startete gleich mit einer Sensation. Der 28-jährige Türke Semih Saygıner, der erstmals ein Weltcup-Turnier bestritt, besiegte den Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans im Achtelfinale mit 3:0 Sätzen. Die zweite große Überraschung steuerte der Mexikaner José Paniagua bei. Er schlug im Viertelfinale den Amerikaner Sang Chun Lee und wurde am Ende Dritter. Der Schwede Torbjörn Blomdahl marschierte relativ glatt ins Finale ein in dem er auf den Niederländer   Dick Jaspers traf. Jaspers führte bereits mit 2:0 Sätzen, bevor Blomdahl seine ganze Klasse zeigte und die nächsten drei Sätze glatt gewann. Es war für Blomdahl der 13. Weltcup-Sieg.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis

BWA:
  Tatsuo Arai
  Christoph Pilss
  José Paniagua
  Semih Saygıner
  José Arguello

Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph

Ausrichterplätze:
  Christian Zöllner

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1992 3
Karambolageveranstaltung 1992

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Mitte